Brendon – variante del nome proprio di persona Brendan
Brendon – villaggio inglese del Devon
Brendon – fumetto italiano della Sergio Bonelli Editore
Brendon – protagonista dell'omonimo fumetto Bonelli
Brendon – personaggio dei Pokémon
Brendon – cantante pop/glam rock britannico
Nicholas Brendon – attore statunitense
Piers Brendon – scrittore britannico